My Way:

 My Way — одна з найпопулярніших естрадних пісень середини XX століття.
 My Way — пісня шотландського діджея Кельвіна Гарріса
 My Way — пісня американської рок-групи Limp Bizkit.
 My Way — другий студійний альбом американського співака Ашера.
 My Way — шостий студійний альбом британського співака Ієна Брауна.
 My Way — сьомий студійний альбом французького поп-співака Метта Покори
 My Way or the Highway to Heaven — третя серія тридцятого сезону мультсеріалу «Сімпсони»

Див. також 

 Мій шлях